Esta canción ha recibido muchas críticas positivas y ha sido señalada como una de las más destacadas del álbum por la pequeña muestra de Lite Richard y sus canciones sobre los torpes sentimientos del Amor. Además alcanzó el número 5 en el Billboard Hot 100 U.S., y ha vendido más de 2 millones de copias en el país.

Antecedentes 
Este sencillo fue producido por Will.I.Am líder del grupo The Black Eyed Peas y fue grabado parcialmente en los estudios de Stewcha en Los Feliz, California, y en el John Lennon Bus Tour de la Educación. Fergie habló de la canción en una Entrevista diciendo: "No soy una chica promiscua, más bien soy alguien enfocada en relaciones serias".

Video musical 
El video musical del single fue dirigido por Marc Webb y Rich Lee en Los Ángeles. 

La temática central del video habla de cuando Fergie se enamora y de todas las torpezas que comete al intentar cortejar a su elegido.

El vídeo está hecho en el estilo de un libro Pop-Up. Se inicia con la apertura del libro, mostrando los nombres de los directores, el nombre del álbum, el artista y el título de la canción. Fergie comienza a cantar y voltea la página para mostrar un concierto de música pop-up, con Fergie con un peinado de colmena, un vestido rosa, guantes negros y Opera, seguido por un pop-up de un desfile de moda Disquared donde Fergie se siente atraída por un hombre (Alex Lunduqvist) de la audiencia. Otro tirón de página muestra a Fergie en un coche, y ella ve al hombre nuevo, a continuación ella se exhibe con el coche haciéndolo bailar, pero se destroza y su coetejado se aleja apenado. Durante la canción de ocho medios, ella está cantando en un transbordador espacial emergente y sin darse cuenta comienza a activar una compuerta de la misma nave que derriba a una bailarina y la escena comienza a derrumbarse. Mientras que en la nave, accidentalmente es accionada la bolsa de aire de botones que envía al hombre al espacio. Después de esto, Fergie se muestra en un avión, volando alrededor de un mundo emergente. Para concluir el vídeo, Fergie se prepara en una sesión de fotos en la azotea y se sienta en una repisa para leer un mensaje de texto, al darse cuenta de que el mensaje proviene de su pretendido ella se cae del edificio y el hombre la logra atrapar, y los dos terminan caminando hacia una puesta de sol; y se cierra el libro.

Lista de canciones 
CD
 "Clumsy" (radio edit)
 "Clumsy" (instrumental)
 "Clumsy" (revisited)
 "Clumsy" (music video)

Australian CD
 "Clumsy" (radio edit)
 "Clumsy" (revisited)

Posicionamiento en listas

Referencias 

Canciones de Fergie